Кошкина:

Топоним 
 Кошкина — река в России на границе Томской области и Красноярского края.
 Кошкина — село Кастулинской волости Аглонского края Латвии.
 Кошкина — деревня Октябрьского района Пермского края России.

Фамилия 
 Кошкина, Галина Ивановна (1933—2011) — марийский советский библиотечный деятель, заслуженный работник культуры РСФСР.
Кошкина, Марина (род. 1985) — российская писательница.
 Кошкина, Яна Викторовна (род. 1990) — российская актриса.
 Соня Кошкина (настоящее имя Ксения Никитична Василенко; род. 1985) — украинская журналистка и телеведущая, совладелец и шеф-редактор интернет-издания «Lb.ua».